Владимир Алексеевич Ка́шин (1908 — 1987) — советский инженер и учёный в области химической технологии.

Биография 
Родился в 1908 году в Бийске Бийского уезда Томской губернии (ныне Алтайский край). Окончил Московский институт тонкой химической технологии по специальности «Каучук и резина». Работал в ОКБ ленинградского завода «Севкабель».

Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации работал на «Севкабеле», с 1949 года — в Ленинградском филиале ВНИИ кабельной промышленности.

С 1955 года работал в Томском филиале ВНИИКП.

Библиография 
 В. А. Кашин, П. П. Никотин Изготовление и применение резины в кабельном производстве. Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1956. — 328 с. : ил., табл.

Награды и премии 
 два ордена Красной Звезды (9.7.1944 и 23.05.1945)
 два ордена Отечественной войны II степени (9.3.1945; 6.4.1985) 
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за создание нового технологического оборудования для электропромышленности

Источники 

 Towiki 
Уходил на войну сибиряк . Виктор Андреевич Герасимов, Е. В. Осокин. Томское книжное изд-во, 1992 — Всего страниц: 275

Танкисты Великой Отечественной войны
Выпускники МИТХТ